Homaliodendron är ett släkte av bladmossor. Homaliodendron ingår i familjen Neckeraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Homaliodendron